Marmyschi steht für:

 Marmyschi (Fatesch), Dorf im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Marmyschi (Konyschowka), Dorf im Rajon Konyschowka in der Oblast Kursk in Russland
 Marmyschi (Kurtschatow), Dorf im Rajon Kurtschatow in der Oblast Kursk in Russland